Пи́менов (Пи́менова) — русская фамилия. Известные носители:

Пименов 
 Пименов, Александр Фёдорович (род. 1933) — советский и российский учёный-металлург, специалист в области прокатного производства.
 Пименов, Анатолий Фёдорович (1937—1998) — советский футболист, тренер.
 Пименов, Андрей Владимирович (более известен как Кивинов; род. 1961) — российский писатель и сценарист.
 Пименов, Артём Валерьевич (род. 1996) — российский хоккеист.
 Пименов, Валерий Васильевич (1920—2008) — русский советский живописец и педагог.
 
 
 Пименов, Георгий Ефимович (1871—1919) — русский купец и меценат, городской голова Петрозаводска.
 Пименов, Дмитрий Борисович (род. 1970) — российский художник-акционист, актёр, литератор, один из основателей художественного движения «ЭТИ».
 Пименов, Евгений Васильевич (1952—2021) — советский и российский учёный-микробиолог, генерал-майор медицинской службы.
 Пименов, Ефим Григорьевич (1828—1873) — купец, благотворитель, городской голова Петрозаводска.
 
 
 Пименов, Косьма Назарович (1839—1893) — общественный деятель, городской голова Петрозаводска.
 Пименов, Марк Пименович (1799—1865) — купец, благотворитель, городской голова Петрозаводска.
 
 
 Пименов, Павел Степанович (1814—1860) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Пименов, Пётр Тимофеевич (1915—1980) — советский государственный и политический деятель, секретарь ВЦСПС.
 Пименов, Револьт Иванович (1931—1990) — советский учёный-математик и диссидент.
 Пименов, Ростислав Петрович (1884—1920) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Пименов, Руслан Валерьевич (род. 1981) — российский футболист.
 
 Пименов, Степан Степанович (1784—1833) — русский скульптор.



См. также 
 Пименово
 Пиманов